Als Weltmeisterschaft 1970 oder WM 1970 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1970 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaft 1970
 Automobil-Weltmeisterschaft 1970
 Basketball-Weltmeisterschaft 1970
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1970
 Bob-Weltmeisterschaft 1970
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1970
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1970
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1970
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1970
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1970
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1970
 Fechtweltmeisterschaften 1970
 Fußball-Weltmeisterschaft 1970
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1970
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1970
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1970
 Karate-Weltmeisterschaft 1970
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1970
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1970
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1970
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1970
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1970
 Ringer-Weltmeisterschaften 1970
 Ruder-Weltmeisterschaften 1970
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 1970

 Sportwagen-Weltmeisterschaft 1970

 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1970

 Turn-Weltmeisterschaften 1970
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1970
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1970
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1970
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1970

!
Weltmeisterschaften nach Jahr